Joanna Sabaudzka, właściwie: Giovanna Elisabetta Antonia Romana Maria di Savoia (ur. 13 listopada 1907 w Rzymie, zm. 26 lutego 2000 w Estoril) – księżniczka saubadzka, królowa Bułgarów.

Do czasu zamążpójścia, jako księżniczka z domu Sabaudzkiego, mogła korzystać z prawa występowania w białym stroju podczas audiencji u papieża, tzw. przywilej bieli.

Królowa Bułgarów 
Joanna urodziła się w Rzymie jako trzecia córka włoskiego króla Wiktora Emanuela III i królowej Heleny Czarnogórskiej. 25 października 1930 roku w Asyżu wyszła za mąż za cara Borysa III. Ślub przeprowadzono w obrządku katolickim, jednym z gości był Duce Benito Mussolini. Bułgarzy uważali młodą parę za świetnie dobraną, ponieważ matka Joanny była Słowianką. Ceremonię zaślubin powtórzono w Sofii w Bułgarii w obrządku prawosławnym. Śliczna i wykształcona Joanna od razu uległa czarowi swojego męża, którego głęboko podziwiała.

Pierwszym dzieckiem pary królewskiej była dziewczynka – księżniczka Maria Luiza, urodzona w roku 1933. W roku 1937 przyszedł na świat następca tronu – książę Symeon, który otrzymał imię na cześć przodka – twórcy rozległego imperium sprzed tysiąclecia.

Życie na wygnaniu 
W 1943 roku umarł mąż Joanny, Borys III, a carem został ich syn – Symeon II. Regentem w imieniu małoletniego cara został jego wuj – Cyryl. Po II wojnie światowej w Bułgarii władzę przejęli komuniści. Cyryl został zamordowany, a Symeon i Joanna do 1946 pozostali w areszcie domowym w pałacu Vrana, w Sofii. W 1946 komuniści dali im 48 godzin na opuszczenie kraju. Joanna udała się wraz z dziećmi i szwagierką Eudoksją do Egiptu. Tam wiodła bardzo ciężkie życie, udało się jej przetrwać tylko dzięki pomocy ojca Wiktora Emanuela III i króla Egiptu – Faruka.

W lipcu 1951 rodzina przeniosła się do Madrytu, stolicy Hiszpanii. Tam, w 1962 Symeon ożenił się z hiszpańską markizą Margaritą Gomez-Acebo y Sejeula. Joanna przeniosła się do Estoril, w Portugalii, gdzie żyła do śmierci. Tylko w 1993 na krótko powróciła do Bułgarii i odwiedziła grób Borysa III. Została pochowana na cmentarzu komunalnym w Asyżu.

Rodowód

Przypisy 

Bułgarskie królowe
Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1907
Zmarli w 2000
Ludzie urodzeni w Rzymie